António Jorge Pereira dos Santos "Mota" (Avintes, 14 de Abril, 1976) é um futebolista de Portugal.

Carreira 

 1995-96 :  Avintes
 1996-97 :  União de Lamas
 1997-98 :  União de Lamas
 1998-99 :  União de Lamas
 1999-00 :  União de Lamas
 2000-01 :  União de Lamas
 2001-02 :  União de Lamas
 2002-03 :  União de Lamas
 2003-04 :  Salgueiros
 2004-05 :  Gondomar
 2005-06 :  Desportivo Aves
 2006-07 :  Desportivo Aves

Naturais de Vila Nova de Gaia
Futebolistas de Portugal